Ольшанская — женская форма фамилии .
 Ольшанская, Евдокия Мироновна (имя при рождении Дися Мееровна Зайденварг; 1929—2003) — русская поэтесса, переводчица, эссеист, литературовед.
 Ольшаньская, Михалина (род. 1992) — польская киноактриса, скрипачка, певица и писательница.